Renwick heißen die Orte

 Renwick (Neuseeland)
 Renwick (Iowa)

Renwick ist der Familienname folgender Personen:

 George Renwick (1901–1984), britischer Leichtathlet
 James Renwick (1792–1863), britisch-amerikanischer Physiker und Ingenieur
 James Renwick, Jr. (1818–1895), US-amerikanischer Architekt
 Jim Renwick (* 1952), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Renwick (* 1988), britischer Schwimmer
 Robin Renwick, Baron Renwick of Clifton (* 1937), britischer ehemaliger Diplomat und Politiker
 Tim Renwick (* 1949), britischer Musiker